Malaltia de Chagas, malaltia infecciosa
 Francisco das Chagas Marinho o Marinho Chagas (Natal, 1952 - João Pessoa, 2014) 
 Luís de Chagas (), religiós i compositor portuguès 
 Paulo Henrique Chagas de Lima (1989), futbolista